Metamorphosis è un extended play degli italiani Arachnes, pubblicato nel 1998.

Tracce

 Arachne (3.58)
 Lady Death (4.18)
 Open Your Eyes (3.55)
 First Of All - unplugged version (3.47)

Formazione

Frank Caruso – all guitar, backing vocals, some bass
Enzo Caruso – lead & backing vocals, all keyboards, piano & hammond
Paola Casalini – bass guitar
Graziano Rampazzo – drums and percussion